Шко́ла № 43

 Школа № 43 имени А. С. Пушкина
 Школа № 43 (Тверь)
 Школа № 43 (Ростов-на-Дону)